Analemma bezeichnet:

die durch die Position der Sonne zu einer festen mittleren Zeit im Lauf eines Jahres sich ergebende Kurve, siehe Analemma
 eine von Vitruv beschriebene Zeichnung, die zur Konstruktion von Sonnenuhren weiter verwendet werden kann, siehe Analemma #Das Analemma des Vitruv
Analemma (Architektur), seitliche und frontale Stützmauern zur Einfassung von Aufschüttungen und Erweiterungen beim Bau griechischer Theater
Analemma (Ptolemäus), Werk des antiken Mathematikers und Geographen Claudius Ptolemäus über Sonnenuhren